Sīkvand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīkvand (ort i Iran), Khuzestan, 
 Seykvand, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar